Metoda (imię)
 metoda (programowanie obiektowe)
 metoda badawcza
 Metoda (sztuka) – sztuka teatralna autorstwa Jordi Galceran
 Metoda (film) – argentyńsko-hiszpańsko-włoski film z 2005